Матиас (Макс) Оте () е германско-американският икономист. Макс Оте получава своята научна степен в Принстън.
Професор в специализирането висше учебно заведение по икономика, в Университета за приложни науки, Вормс, Германия, ръководител на създадения от него 2003 IFVE Institut für Vermögensentwicklung GmbH в Кьолн, както и финансов експерт и независим мениджър на хедж фонд.
От 2011 Оте е поканен в Грацкия университет, Австрия. Макс Оте е автор на осем книги и на многобройни статии. Макс Оте е немски и американски гражданин и живее в Кьолн.

Публикации 
 The United States, Japan, West Germany and Europe in the international economy 1977–1987. Between conflict and coordination. Schulz-Kirchner, Idstein 1988, ISBN 3-925196-67-6
 mit Nikolaus Rollwage: Makroökonomik. Makro-Wissen effizient erworben. Mit 25 Kontrollfragen. WRW, Köln 1989, ISBN 3-927250-31-7; 2. Auflage: Makroökonomik. Mit Kontrollfragen und Lösungen. ebd. 1991, ISBN 3-927250-32-5
 Allgemeine Wirtschaftspolitik. WRW, Köln 1990, ISBN 3-927250-51-1; 2. erweiterte Auflage ebd. 1991, ISBN 3-927250-52-X
 Marketing. Mit Kontrollfragen und Lösungen. WRW, Köln 1990, ISBN 3-927250-61-9; 2. erweiterte Auflage ebd. 1992, ISBN 3-927250-62-7; 3. neu bearbeitete Auflage: Marketing. Mit Übungsaufgaben und Lösungen. ebd. 1996, ISBN 3-927250-63-5
 Fitness und Karriere. Der neue Lebensstil für Spitzenkräfte. Gabler, Wiesbaden 1995, ISBN 3-409-19197-6
 Amerika für Geschäftsleute. Das Einmaleins der ungeschriebenen Regeln. Campus-Verlag, Frankfurt/New York 1996, ISBN 3-593-35592-2; aktualisierte Ausgabe: Ullstein, Berlin 1998, ISBN 3-548-35791-1
 Investieren statt sparen. Wie Sie mit Aktien alle 5 Jahre Ihr Vermögen verdoppeln. Econ, München 2000, ISBN 3-430-17286-1; aktualisierte und überarbeitete Neuausgabe: Investieren statt sparen. Wie man mit Aktien ein Vermögen aufbaut. Ullstein, Berlin 2008, ISBN 978-3-548-37224-2
 Organisation. Mit Übungsaufgaben und Lösungen. WRW-Verlag, Köln 2001, ISBN 3-927250-06-6
 mit Volker Gelfarth: Investieren statt spekulieren. Mit Aktien von Top-Unternehmen zum Gewinn. Econ, München 2001, ISBN 3-430-17284-5
 mit Katja Zacharias, Dimitrios Patsavas & Helmut Gellermann: Investieren in Biotech-Aktien. So nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Econ, München 2001, ISBN 3-430-17283-7
 So bekommen Sie Ihre Finanzen in den Griff. Ein Investor-Village-Arbeitsbuch. Econ, München 2001, ISBN 3-430-14966-5
 So bauen Sie Vermögen auf. Ein Investor-Village-Arbeitsbuch. Econ, München 2001, ISBN 3-430-14967-3
 Der Onvista-Führer zur Aktienanalyse. Econ, München 2001, ISBN 3-430-17279-9
 mit Jens Castner: Deutsche Superinvestoren aus Graham- und Doddsville. Erfolgsgeheimnisse der besten Value-Investoren. FinanzBuch-Verlag, München 2007, ISBN 978-3-89879-242-4
 Кризата идва ISBN 978-954-92212-2-0
 Der Informationscrash. Wie wir systematisch für dumm verkauft werden. Econ, Berlin 2009, ISBN 978-3-430-20078-3
 mit Jens Castner: Erfolgreiches Value-Investieren. Geniale Investmentstrategien in Zeiten globaler Veränderungen. FinanzBuch-Verlag, München 2010, ISBN 978-3-89879-505-0
 Die Krise hält sich nicht an Regeln. 99 Fragen zur aktuellen Situation – und wie es weitergeht. Max Otte im Gespräch mit Thomas Helfrich. Econ, Berlin 2010, ISBN 978-3-430-20112-4

Публикувани от Макс Оте

 John Kenneth Galbraith: Der grosse Crash 1929 – Ursachen, Verlauf, Folgen. FinanzBuch-Verlag, München 2008, ISBN 978-3-89879-455-8
 Charles MacKay & Joseph de la Vega: Gier und Wahnsinn. Warum der Crash immer wieder kommt…Der Klassiker. FinanzBuch-Verlag, München 2010, ISBN 978-3-89879-560-9
 Charles P. Kindleberger: Die Weltwirtschaftskrise. 1929–1939. FinanzBuch-Verlag, München 2010, ISBN 978-3-89879-614-9
 Adam Fergusson: Das Ende des Geldes – Hyperinflation und ihre Folgen am Beispiel der Weimarer Republik. FinanzBuch-Verlag, München 2011, ISBN 978-3-89879-627-9
 Niall Ferguson: Der Bankier Siegmund Warburg – Sein Leben und seine Zeit. FinanzBuch-Verlag, München 2011, ISBN 978-3-89879-626-2

Външни препратки 
 Личен сайт 

Германски икономисти
Германски бизнесмени
Принстънски университет
Преподаватели в Грацкия университет
Германци в САЩ
Родени в Северен Рейн-Вестфалия